John Adams (1735–1826) az Amerikai Egyesült Államok második elnöke
 John Adams John Adams amerikai elnökről szóló Pulitzer-díjas életrajz
 John Adams (1767–1829) angol tengerész, a Bounty egyik lázadója
 John Adams (1920–1984) fizikus, a CERN főigazgatója, az SPS tervezője
 John Adams (1946) kanadai jégkorongozó
 John Adams (1947) amerikai zeneszerző
 John Adams (1960) dominikai cselgáncsozó
 John Adams (2008) amerikai televíziós sorozat